Il medico di campagna (The Country Doctor) – cortometraggio del 1909 diretto da D.W. Griffith
 Il medico di campagna (The Country Doctor – film del 1927 diretto da Rupert Julian
 Il medico di campagna (The Country Doctor) – film del 1936 diretto da Henry King